Aguiar se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ana Cristina Andrade de Aguiar
 Antonio J.C. Aguiar
 Joaquim Macedo de Aguiar